Wilhelm Bauer kan syfta på:

 Wilhelm Bauer (1822-1875), tysk ingenjör och ubåtskonstruktör
 Wilhelm Bauer (1877-1953), österrikisk historiker